Alessandro Riberi – medico, accademico e politico italiano
 Alfonso Maria Riberi – archeologo, storiografo e presbitero italiano
 Antonio Riberi – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Antonio Riberi (1838-1907) – avvocato e politico italiano
 Spirito Riberi – politico italiano